Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1984-1985 a vu la consécration du Servette FC.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Qualifications européennes 
 Servette FC : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
 Neuchâtel Xamax : premier tour de la Coupe UEFA
 FC Saint-Gall : premier tour de la Coupe UEFA

 FC Aarau : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, en tant que vainqueur de la Coupe de Suisse

Relégations et Promotions 
 Le FC Winterthur et le SC Zoug sont relégués en Ligue nationale B.
 Le FC Granges et le FC Baden sont promus en Ligue nationale A.

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Suisse de football
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1984
Sport en Suisse en 1985